Владимир Гусаков:
 Гусаков, Владимир Анатольевич (род. 1960) — российский предприниматель, член совета директоров ОАО «РЖД» (с 2008 года).
 Гусаков, Владимир Григорьевич (род. 1953) — белорусский учёный-экономист, аграрник, доктор экономических наук, профессор.
 Гусаков, Владимир Николаевич (род. 1949) — советский архитектор, кандидат архитектуры, президент НСАУ, лауреат государственнпй премии Украины в области архитектуры.
 Примечания